Socialutskottet kan avse:

Socialutskottet (Finland)
Socialutskottet (Sverige)